Menard County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Menard County (Illinois) – okres státu Illinois
 Menard County (Texas) – okres státu Texas